Гаймерсхайм () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Айхштетт. Население составляет 11 336 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 28,21 км². Официальный код — 09 1 76 126.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии